Fadiga
Ou ainda:
Fadiga (engenharia)
Khalilou Fadiga - ex-futebolista senegalês

Veja também
Letargia

Desambiguação